Kowalik steht für:

 Kowalik (Rozogi), Dorf im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1928 Kowallik, 1928 bis 1945 Waldburg, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen
 Kowalik (Ruciane-Nida), Ortschaft in der Stadt Ruciane-Nida, Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1938 Kowallik, 1938 bis 1945 Müllershof, Kreis Johannisburg, Ostpreußen

Kowalik ist der Familienname folgender Personen:

 Edwin Kowalik (1928–1997), polnischer Pianist, Publizist und Komponist
 Janusz Kowalik (* 1944), polnischer Fußballspieler und Fußballtrainer
 Krzysztof Kowalik (* 1971), polnischer Fußballspieler
 Małgorzata Hołub-Kowalik (* 1992), polnische Sprinterin
 Marlene Kowalik (* 1984), deutsch-polnische Fußballspielerin
 Tadeusz Kowalik (1926–2012), polnischer Ökonom